August Förster (1822–1865) német orvos, anatómus
 August Förster (1828–1889) német színész és színigazgató